Al Kafzah al Thaniyah est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 λ Ursae Majoris ;
 μ Ursae Majoris.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire
Constellation de la Grande Ourse